

Toponyme 

 Elz, un cours d’eau affluent du Rhin ;
 Elz, un cours d’eau affluent du Neckar ;
 Elz, une commune d’Allemagne située dans le Land de Hesse.